Termenul „SAR” se poate referi la:

 Societatea Academică Română, organizație neguvernamentală din România
 „Search and Rescue”, (engl. caută și salvează)
 „Rată de absorbție specifică” electromagnetism, fizică
 „Synthetic Aperture Radar” în tehnica radarului
 „Structure-activity relationship:” (structură-activitate-relație), farmacologie, chimie
 „South African Railways” Rețeaua de cale ferată din Africa de Sud
 „South Australian Railways” (idem din Australia)
 „SAR-Lupe” fotografiere din satelit (sistem german)

Vezi și 
 Șar

Abrevieri